Pyssling kan avse 
 Pyssling – ett begrepp i sagor och folktro, se småfolk 
 Pyssling – en släkting i femte led, se Femmänning